Muro är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Muro ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Muro är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Puig de Massanella,  meter över havet,  km väster om Muro. Runt Muro är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Inca,  km väster om Muro. Trakten runt Muro består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna